Ростра́льная коло́нна — отдельно стоящая колонна, украшенная носами кораблей (ро́страми) или их скульптурными изображениями.

В мире
 Памятник Колумбу — колонна-памятник на площади Колумба рядом с центральным парком Нью-Йорка ;
В России
 Ростральные колонны — в Санкт-Петербурге.
 Ростральная колонна — во Владивостоке.
 Каменный мост — мост с ростральными колоннами в Томске.